Vrbnica je lahko:
red žuželk
Vrbnica, Foča (Bosna in Hercegovina)
Vrbnica, Kosovska Mitrovica (Kosovo)
Vrbnica, Prizren (Kosovo)
Vrbnica, Aleksandrovac (Srbija)
Vrbnica, Malo Crniće (Srbija)
Vrbnica, Sjenica (Srbija)